Уильям Стрикленд ():
 Уильям Стрикленд (ум. 1598) — британский мореплаватель и парламентарий.
 Уильям Стрикленд (1686—1735) — британский парламентарий и министр (праправнук предыдущего).
 Уильям Стрикленд (1788—1854) — американский архитектор.
 Уильям Стрикленд (1914—1991) — американский дирижёр.